Kasstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kasstjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Kasstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (6,32 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn